Вандербильт, Корнелиус (значения):

 Корнелиус Вандербильт (1794—1877)
 Корнелиус Вандербильт II (1843—1899)
 Корнелиус Вандербильт III (1873—1942)
 Корнелиус Вандербильт IV (1898—1974)
 Корнелиус Иеремия Вандербильт (1830—1882)